Фторид сурьмы(III) — бинарное неорганическое соединение сурьмы и фтора с формулой SbF, бесцветные кристаллы, очень хорошо растворимые в холодной воде.

Получение 

 Действием фтористого водорода на триоксид сурьмы:

 Разложение пентафторида сурьмы:

 Перегонка смеси металлической сурьмы и фторида ртути:

Физические свойства 

Фторид сурьмы(III) образует бесцветные кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа A ma2, параметры ячейки a = 0,725 нм, b = 0,749 нм, c = 0,495 нм, Z = 4.

Очень хорошо растворяется в холодной воде (в горячей гидролизуется).
Растворяется в метаноле, ацетоне, бензоле, диоксане, хлорбензоле, гептане.

С аммиаком образует аддукты вида SbF•n NH, где n = 2, 3, 4 и 6.

Медленно разъедает стекло.

Химические свойства 

 Реагирует с горячей водой:

 Окисляется концентрированной азотной кислотой:

 Реагирует с щелочами:

 Фтором окисляется до пентафторида сурьмы:

 Реагирует с сероводородом в кислой среде:

 С фторидами щелочных металлов образует комплексные соли:

Применение 

 Фторирующий агент в органическом синтезе.
 Протрава при крашении тканей

Литература 
 
 
 
 
 

фтор
сурьма